«Под угрозой смерти» (другое название «Смерть по правилам», ) — американский фильм 1993 года выпуска.

Сюжет 
Детективы Дина Донато и Майк расследуют серию жестоких убийств монахинь в одном маленьком американском городке, в ходе расследования раскрывается много страшных подробностей этого дела.

В ролях 
 Чарльз Бронсон — Сержант Майк Донато
 Дана Дилейни — Лейтенант Дина Донато
 Ксандер Беркли — Росс Лоринг
 Дженетт Голдстин — Джуди Маккартни
 Роберт Госсетт — Детектив Боддинс
 Бонни Бартлетт — Рената Донато

Примечания

Ссылки 
 

Детективные фильмы США
Фильмы-боевики США
Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы на английском языке
Фильмы Рода Холкомба